II. Blanka (1387–1441), sokszor tévesen II. Blanka néven utalnak rá, pedig ő volt ezen a néven az első királynő, elődje, „I.” (Navarrai) Blanka (1177–1229) champagne-i grófné csak Navarra régense volt. Navarra királynőjeként uralkodott (1425–1441).
II. Blanka (1424–1464), Navarra jog szerinti (de iure) királynője (1461–1464), az előző lánya